Limnognathia maerski — вид пресноводных беспозвоночных, выделяемый в собственный тип — Micrognathozoa в составе группы Gnathifera. Длина взрослых особей составляет 105—152 микрон, молодых — 85—107.

История открытия и родственные группы 
Limnognathia maerski — микроскопические животные, которых обнаружили в 1994 году в пресном источнике на острове Диско на западе Гренландии, в районе 70° с. ш. Описавшие их датские исследователи Райнхартт Мёбьерг Кристенсен и Петер Функ () на основании сходства строения покровов и челюстного аппарата предложили рассматривать этот вид в составе группы Gnathifera, куда также входят гнатостомулиды, коловратки и скребни.

Кладограмма, показывающая родственные связи Limnognathia maerski с близкими группами:

Среда обитания 
Limnognathia maerski — эпифит, обитающий в холодных пресных источниках Гренландии на подушечках мха.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Информация о Limnognathia maerski на zmuc.dk.

Gnathifera
Фауна Северной Америки
Эндемики Гренландии
Животные, описанные в 2000 году
Монотипические роды животных